Вальтер Луис Жозеф де Соуза (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве) и футбол, защитник. Олимпийский чемпион 1948 года.

Биография 
Вальтер де Соуза родился 16 декабря 1920 года в городе Мбале в Британской Уганде (сейчас в Уганде), где его отец работал на британское правительство. Имел португальское происхождение.

Вернулся в Индию, чтобы получить образование. Учился в колледже святого Иосифа в Бангалоре. В это время начал играть в хоккей на траве.

В начале 1940-х играл за «Бангалор Блюз». Затем переехал в Бомбей (сейчас Мумбаи), где выступал за хоккейную и футбольную команды «Таймс оф Индия». С 1943 года защищал цвета футбольной команды «Янг Гоанс» и хоккейной команды «Лузитанианс», был её капитаном.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

С 1952 года играл за команду Бомбея в футбол. С 1956 года играл в хоккей за «Бурма Шелл». Завершил игровую карьеру в 1968 году.

В 1975 году был менеджером сборной Индии, которая выиграла чемпионат мира.

В поздние годы жизни здоровье де Соузы ухудшилось.

В 1988 году власти Гоа удостоили его государственной награды Бакши Бахаддара Дживы Керкара за выдающиеся достижения в спорте.

Умер 23 августа 1989 года в Бомбее. На его похоронах присутствовали бывшие партнёры по сборной Индии, в том числе Лео Пинто и Лоури Фернандес.

Память 
В 1993 году в Бомбее появился сад «Вальтер де Соуза», расположенный возле кинотеатра «Метро».

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Футболисты Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Спортсмены нескольких видов спорта